Embedded est un mot anglais signifiant littéralement embarqué et pouvant faire référence à :
 Embedded journalism, le journalisme embarqué ; 
 Embedded, une pièce de théâtre ;
 Windows Embedded, une gamme de systèmes d'exploitation de Microsoft pour les systèmes embarqués